Stagno steht für:

 Stagno, Ortsteil der Gemeinde Collesalvetti, Provinz Livorno, Italien
 Stagno (Adelsgeschlecht), italienisches Adelsgeschlecht

Stagno ist der Familienname folgender Personen:

 Bianca Stagno Bellincioni (1888–1980), italienische Sängerin und Schauspielerin
 Bruno Stagno Ugarte (* 1970), costa-ricanischer Diplomat und Politiker
 Roberto Stagno (eigentl.: Vincenzo Andreoli Stagno; 1840–1897), italienischer Operntenor